Сирена — генератор акустичних коливань, що створюються пульсаціями у газовому струмені.
 Сирена — міфологічні морські істоти, зображувались у вигляді напівжінок-напівптахів.
 Сирена — Варшавська русалка
 Сирена — морська корова, дюгонь.
 Сирен (Siren) — рід земноводних родини Сиренові ряду Хвостаті.
 «Сирена» (СИстема РЕзервування На Авіалініях) — назва спеціалізованих систем резервування авіаквитків у СРСР.
 «Сирена» — тип підводних буксирувальників водолазів.
 «Сирена» — американський телесеріал, який почав виходити з 2018 року.

Посилання